Студеновское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Новосибирская область
 Студеновское сельское поселение — входит в Карасукский район

Орловская область
 Студёновское сельское поселение — входит в Хотынецкий район

Саратовская область
 Студеновское сельское поселение — входит в Турковский район